Криптологията се занимава със създаването, използването и разбиването на шифри — методи за представяне на информация във вид, неразбираем за неупълномощени лица.

Криптологията може да бъде причислена към науките едва от ХХ век. Тя обхваща разделите криптография (изучава създаването и използването на шифри) и криптоанализ (изучава разбиването на шифри).

Криптологията е древно изкуство и нова наука. Още Юлий Цезар я използва, но едва от 70-те години на XX век тя е обект на академични изследвания.

Тази научна дисциплина е свързана с много други — теорията на числата, алгебрата, теорията на сложността и теорията на информацията.

Научни области